Пара Лукаш Длоуги / Пол Хенли — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — пара Даниэль Нестор / Ненад Зимонич — не защищали свой титул.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Первый раунд)

<li>  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Четвертьфинал)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Сиднее 2011